Bundesplatz ist der Name eines Platzes
 in Bern, siehe Bundesplatz (Bern)
 in Berlin, siehe Bundesplatz (Berlin)